CASE steht als Abkürzung für:

 Computer-aided software engineering
 Council for Advancement and Support of Education, Washington DC

Case steht für:
 die Hülle einer CD, CD-ROM oder DVD, siehe CD- und DVD-Verpackungen
 eine stabile Transportkiste, siehe Flightcase

Unternehmen:
 Case Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Land- und Baumaschinen sowie Automobilen
 Case CE, Baumaschinen-Hersteller und Teilnachfolger der Case Corporation
 Case IH, Landmaschinen-Hersteller und Teilnachfolger der Case Corporation
 Case, Markenname von Lethbridge Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Case ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Case (* 1958), US-amerikanische Ökonomin
 Brad Case (1912–2006), US-amerikanischer Filmregisseur
 Charles Case (1817–1883), US-amerikanischer Politiker
 Charles O. Case (1860–1933), US-amerikanischer Lehrer und Politiker
 Clarence E. Case (1877–1961), US-amerikanischer Politiker
 Clifford P. Case (1904–1982), US-amerikanischer Politiker
 Dale Case (* 1938), US-amerikanischer Animator und Filmregisseur
 David Case, britischer Luftwaffengeneral
 David F. Case (* 1937), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ed Case (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Ermine Cowles Case (1871–1953), US-amerikanischer Paläontologe
 Everett Case (1900–1966), US-amerikanischer Basketball-Coach
 Francis H. Case (1896–1962), US-amerikanischer Politiker
 Gertrude Case Buehring (* 1940), US-amerikanische Mikrobiologin und Virologin
 Humphrey Case (1918–2009), britischer Prähistoriker und Archäologe

 Jimmy Case (* 1954), englischer Fußballspieler
 Jules Case (1854–1931), französischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Kenneth Case (1923–2006), US-amerikanischer Physiker
 Marc-Kanyan Case (1942–2023), französischer Fußballspieler
 Neko Case (* 1970), US-amerikanische Singer-Songschreiberin
 Norman S. Case (1888–1967), US-amerikanischer Politiker
 Paul Foster Case (1884–1954), US-amerikanischer Okkultist
 Ross Case (* 1951), australischer Tennisspieler
 Russ Case (1912–1964), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Bandleader
 Steve Case (* 1958), US-amerikanischer IT-Unternehmer
 Walter Case (1776–1859), US-amerikanischer Politiker

Künstlername:
 „Case“ alias Andreas von Chrzanowski (* 1979), deutscher Graffiti-Künstler

Case ist Namensbestandteil folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Case Brothers Historic District, in Manchester, Connecticut, ID-Nr. 09000468
 Case Farmstead, in Pattenburg, New Jersey, ID-Nr. 79001496
 Case House, in Parkersburg, West Virginia, ID-Nr. 82001770
 Case Library, in Baldwin City, Kansas, ID-Nr. 86001232
 Case Mansion, in Canton, Ohio, ID-Nr. 87001191
 Case Memorial-Seymour Library, in Auburn, New York, ID-Nr. 80002594
 Case-Dvoor Farmstead, in Raritan, New Jersey, ID-Nr. 09001074
 Case’s Corner Historic District, in Weston, Massachusetts, ID-Nr. 02001038
 Case-Shiras-Dearmore House, in Mountain Home, Arkansas, ID-Nr. 91000580

case steht für:
 Schlüsselwort bei der mehrfachen Verzweigung, siehe Bedingte Anweisung und Verzweigung #Mehrfache Verzweigung

Siehe auch:
 Kasus

Abkürzung